Префектура Данкпе́н () — одна із 7 префектур у складі регіону Кари Тоголезької республіки. Адміністративний центр — місто Герін-Кука.

Населення

Склад 

До складу префектури входить 12 кантонів та 1 комуна Герін-Кука:

Примітки 

Префектури регіону Кари